Le mot allemand Trabant («  ») peut désigner :
 une unité de garde du corps de l'époque moderne ;
 la canonnière SMS Trabant de la marine austro-hongroise (lancée en 1890) ;
 l'entreprise d'État VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau, de l'Allemagne de l'Est, constructeur des différents modèles d'automobiles Trabant :
 la Trabant P50, premier modèle portant ce nom (produit entre 1958 et 1962),
 la Trabant P60, remplaçante de la P50 (produite entre 1962 et 1965),
 la Trabant 601, modèle emblématique de la marque (produit entre 1964 et 1990),
 la Trabant 1.1, ultime voiture fabriquée par l'entreprise (produite entre 1990 et 1991).

Homonymie
Homonymie d'automobile